Il singolare del torneo di tennis St. Louis WCT 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Stan Smith che ha battuto in finale Rod Laver 6-4, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Rod Laver (finale)
 Stan Smith (campione)
 Roy Emerson (primo turno)
 Bob Lutz (quarti di finale)
 Dick Stockton (primo turno)
 Colin Dibley (primo turno)

 John Alexander (quarti di finale)
 Cliff Richey (quarti di finale)
 Niki Pilic (semifinali)
 Phil Dent (secondo turno)
 Jaime Fillol (secondo turno)
 Bob Maud (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

St. Louis WCT 1973